Janusz Krzyżewski (1938–2003) – prawnik, specjalista prawa bankowego
 Janusz Kazimierz Krzyżewski (ur. 1949) – były marszałek województwa podlaskiego